Schazmann ist der Familienname folgender Personen:

 Ferdinand Schazmann (1766–1845), deutscher Jurist und Schriftsteller
 Paul Schazmann (1871–1946), Schweizer klassischer Archäologe, Hochschullehrer und Autor

Siehe auch:
 Schatzmann